Mezzana bezeichnet:

 Mezzana (Trentino), eine italienische Gemeinde in Trentino-Südtirol, Provinz Trento
 Mezzana Bigli, eine italienische Gemeinde in der Lombardei, Provinz Pavia
 Mezzana Mortigliengo, eine italienische Gemeinde im Piemont, Provinz Biella
 Mezzana Rabattone, eine italienische Gemeinde in der Lombardei, Provinz Pavia
 Poggio-Mezzana, eine französische Gemeinde auf Korsika
 Mezzana, einen Ortsteil von San Giuliano Terme, einer italienischen Gemeinde in der Toskana, Provinz Pisa